La Colombe peut désigner :

Toponyme
 La Colombe : commune française de la Manche
 La Colombe : commune française de Loir-et-Cher

Cabaret
 La Colombe : cabaret « rive gauche » de Paris (France), situé rue de la Colombe dans l’île de la Cité

Œuvres
 La Colombe : opéra-comique en deux actes de Charles Gounod (1861)
 La Colombe : chanson de Jacques Brel (1959)
 La Colombe : épisode de la série Star Trek (1968)
 La Colombe (télévision) : film dé télévision réalisé par Pierre Jourdan (1994)
 La Colombe : album du rappeur Soprano (2010)

Patronyme
 Louis Saint-Ange de La Colombe (dit le chevalier de La Colombe) : révolutionnaire français proche de La Fayette (1755-1802)

Entreprise
 La Colombe (maison d'édition) : maison d'édition

Voir aussi